Джагатсингхпур:

 Джагатсингхпур — город в штате Орисса, Индия.
  Джагатсингхпур — округ в штате Орисса, Индия.